Changy kan syfta på:
 Changy, Loire
 Changy, Marne
 Changy, Saône-et-Loire